Casner Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Casner Mountain (Arizona)	
 Casner Mountain (Idaho)